Johann Gottschick ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottschick (Mediziner) (1908–??), deutscher Rassenhygieniker 
 Johann Christian Benjamin Gottschick (1776–1844), deutscher Kupferstecher und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johannes Gottschick (1847–1907), deutscher Theologe